VW peut faire référence à :
 Volkswagen (entreprise), une société de construction automobile allemande ;
 Volkswagen, une marque automobile de cette entreprise ;
 .
 Viewport width, unité de longueur CSS égale à un centième de la largeur de la fenêtre du navigateur web.